Paksi SE is een Hongaarse voetbalclub uit de stad Paks.

De club werd in 1952

opgericht en promoveerde in 2006 voor het eerst naar de hoogste klasse en is daarin uitgegroeid tot een vaste waarde. In de seizoenen 2020/21 en 2021/22 was de topscorer van de OTP bank Liga een speler van deze club.

Eindklasseringen vanaf 1996

|}

In Europa 
 #Q = #kwalificatieronde, T/U = Thuis/Uit, W = Wedstrijd, PUC = punten UEFA coëfficiënten .

Uitslagen vanuit gezichtspunt Paksi SE

{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:90%;" 
! Seizoen
! Competitie
! Ronde
! Land
! Club
! Totaalscore
! 1e W
! 2e W
! PUC
|-
|2011/12
|Europa League
|1Q
|
|UE Santa Coloma
| 5-1||1-0 (U)|| 4-0 (T)
| rowspan="3"|4.0
|-
|
|
|2Q
|
|Tromsø IL
|4-1||1-1 (T)|| 3-0 (U)
|-
|
|
|3Q
|
|Heart of Midlothian FC
|2-5||1-1 (T)|| 1-4 (U)
|}

Totaal aantal punten voor UEFA Coëfficiënten: 4.0

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Hongarije
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Externe links 
 Paksi SE Homepage

Hongaarse voetbalclub